L'épreuve individuelle féminine de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été 2012 de Londres s'est déroulée au Lord's Cricket Ground, du  au .

Ki Bo-bae de la Corée du Sud a remporté la médaille d'or. Les mexicaines Aída Román et Mariana Avitia ont remportée respectivement les médailles d'argent et de bronze.

Format de la compétition 
La compétition débute avec un tour réunissant les 64 archères. Chaque archère tire un total de 72 flèches (en deux séries de six volées de six flèches), puis est classée  à  en fonction de son score.

Les phases finales commencent en  de finale, où l'archère ayant fini premier du tir de qualification rencontre la , la deuxième rencontre la  et ainsi de suite. Les matchs se déroulent en 4 volées de 3 flèches, chaque volée se faisant en tir alterné : les archères tirent 1 flèche chacune leur tour, avec 40 secondes par flèche. L'archère remportant le duel participe au tour suivant, la perdante est éliminée, sauf en demi-finales, où les perdantes se rencontrent lors du match pour la troisième place.

Programme 

Tous les temps correspondent à l'UTC+1

Résultats

Qualifications

Phase finale

Tableau final 

Voici le tableau final pour l'épreuve individuelle femmes :

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2012
 Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Londres 2012

Individuel feminine